Luis Alegre puede hacer referencia a:
 Luis Alegre Saz (1962), escritor y cineasta español.
 Luis Alegre Zahonero, filósofo y escritor español, político de Podemos.